Ievgueni Aleksandrovitch Bodrov - en russe :  (Evgenij Aleksandrovič Bodrov) et en anglais :  (né le  à Togliatti en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il est le frère Denis Bodrov.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il commence sa carrière en senior avec le Lada Togliatti dans la Superliga. Il remporte la Coupe continentale 2006 avec le Lada. Il ajoute à son palmarès la Coupe Gagarine 2010 avec les Ak Bars Kazan.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection senior le  face à la Finlande lors de la Coupe Karjala.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2005-2006 || Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| Lada Togliatti|| Superliga|| 16|| 0|| 1|| 1|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2| 2006-2007 || Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| Lada Togliatti|| Superliga|| 36|| 2|| 1|| 3|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2| 2007-2008 || Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 10|| 1|| 9|| 10|| 10|| || || || || 
|-
| Lada Togliatti|| Superliga|| 34|| 6|| 12|| 18|| 48|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009|| Lada Togliatti|| KHL|| 56|| 5|| 7|| 12|| 52|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Lada Togliatti||  KHL|| 14|| 3|| 10|| 13|| 18|| || || || || 
|-
| Ak Bars Kazan|| KHL|| 41|| 5|| 7|| 12|| 8|| 21|| 0|| 4|| 4|| 14
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 52|| 4|| 7|| 11|| 28|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 54|| 7|| 8|| 15|| 30|| 12|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 34|| 0|| 3|| 3|| 16|| 15|| 0|| 2|| 2|| 6 
|-
| 2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 28|| 3|| 3|| 6|| 28|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2014-2015|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 13|| 2|| 1|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Atlant Mytichtchi || KHL|| 32|| 3||6 || 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Spartak Moscou || KHL || 59|| 8|| 16|| 24|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 51 || 8 || 15 || 23 || 45 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 20 ||2|| 3 ||5 ||12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Sibir Novossibirsk || KHL || 21 ||0|| 1 ||1 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Sibir Novossibirsk || KHL || 19|| 1|| 2|| 3|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 21 || 1 || 3 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Severstal Tcherepovets || KHL || 33|| 2|| 2|| 4|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Lada Togliatti || KHL || 14 || 3 || 2 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Cracovia || PHL || 40|| 12|| 23|| 35|| 32|| 6|| 2|| 3|| 5|| 0

Au niveau international 

| 2006 || align="left"|Championnat du monde 18 ans || 6|| 2|| 2|| 4||  14||+4|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 3|| 4|| 6|| +5||align="left"| Médaille de bronze

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en janvier 1988
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Lada Togliatti
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Severstal Tcherepovets